Ermengarda – nome proprio di persona femminile
 Ermengarda o Desiderata (754-776) – principessa longobarda, moglie di Carlo Magno
 Ermengarda nota anche come Ermengarda d'Italia (852/855 – prima del 896) – regina consorte di Provenza
 Ermengarda o Ermengarda di Tuscia – sposa di Adalberto I, marchese d'Ivrea